Eigenbedarf steht für:

 Eigenbedarf (Mietrecht), ein rechtlicher Kündigungsgrund durch den Vermieter
 Drogenmenge zum eigenen Verbrauch, siehe Menge (Betäubungsmittelrecht) #Geringe Menge bei Cannabisprodukten
 Eigenbedarf (Kraftwerk), benötigte Energie zum Betrieb

Siehe auch:
 Selbstbehalt (Unterhalt)
 Selbstversorgung (Eigenversorgung)